John Fitzgerald e Anders Järryd erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Jonathan Canter and Bruce Derlin.

Rick Leach e Jim Pugh hanno battuto in finale 7–6 (7–5), 7–6 (7–4), 7–6 (7–5) Pieter Aldrich e Danie Visser.

Teste di serie

 Rick Leach /  Jim Pugh (campioni)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (finale)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (primo turno)
 Scott Davis /  David Pate (secondo turno)
 Petr Korda /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (terzo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)

 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (primo turno) 
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (terzo turno) 
 Neil Broad /  Gary Muller (secondo turno) 
 Udo Riglewski /  Michael Stich (secondo turno) 
 Gustavo Luza /  Cássio Motta (secondo turno) 
 Jeremy Bates /  Kevin Curren (quarti di finale) 
 Glenn Layendecker /  Richey Reneberg (primo turno) 
 Patrick Galbraith /  David Macpherson (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Torneo di Wimbledon 1990